Raketenpistole steht für:

 eine raketengetriebene Handfeuerwaffe, siehe Gyrojet
 die Schweizer Bezeichnung für eine Signalpistole